Дискография азербайджанской певицы Айгюн Кязимовой включает в себя одиннадцать студийных альбомов, один концертный альбом, два мини-альбома, одиннадцать сборников и три видеоальбома.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Кязимова, Айгюн